Нина Александровна Сидорова  (26 мая 1910, с. Красково, Московская губерния — 30 ноября 1961, Москва) — советский -, специалист по истории Франции, доктор исторических наук, заведующая сектором средних веков Института истории АН СССР.

Биография 
Нина Александровна Сидорова родилась 26 мая 1910 года в селе Красково Московской области. В 20-е годы её мать работала воспитателем в детском доме и Нина вместе с матерью жила в этом учреждении. В 1930 году она вышла замуж за однокашника Владимира Векслера. Вскоре она заболела рассеянным туберкулезом.

Окончила исторический факультет Московского государственного педагогического института, здесь же поступила в аспирантуру. Научным руководителем был Сергей Данилович Сказкин. С 1934 года работала в Музее Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС и Центральном музее В. И. Ленина. В 1936—1942 годах преподавала в Московском городском педагогическом институте, Московском институте философии, литературы, истории, а также Казанском педагогическом институте в период эвакуации. В 1940 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Деревенская промышленность в Шампани накануне революции 1789 г.».

В 1942 г., несмотря на слабое здоровье, вместе с университетскими коллегами участвовала в лесозаготовках, в результате чего серьёзно заболела. С 1942 г. являлась старшим научным сотрудником Института истории АН СССР. В 1949 г. защитила докторскую диссертацию «Зарождение городской культуры во Франции (конец XI — первая половина XII вв.)». В 1952 стала заведующей сектором средних веков этого института. С 1943 г. Сидорова работала в Московском государственном университете, где была профессором кафедры средних веков и читала курсы «История Средних веков», «Социально-экономическая и политическая история Франции XI—XV вв.». Организатор ряда «проработочных» собраний в рамках кампании по борьбе с космополитизмом. Являлась президентом «Группы женщин с университетским образованием» при МГУ (1958).

Евгения Владимировна Гутнова, историк-медиевист, коллега Нины Александровны, говорила о Сидоровой: «Резкая, суровая, на первый взгляд — ни дать ни взять комиссар времен гражданской войны, аскетичная в одежде и прическе, словно боявшаяся показаться красивой, она сохраняла облик женщины двадцатых годов, считала все удобства жизни, а может быть, и её радости, признаком мещанства. Нина Александровна всю жизнь оставалась бесстрашной женщиной, часто говорила мне, что ничего не боится. И действительно, она нередко смело выступала со своим мнением, идя против волны, защищала людей, подвергшихся гонениям. Вместе с тем и сама она была порой чрезмерно категорична, бескомпромиссна в конфликтах с теми, чьи взгляды не разделяла».

Кавалер ордена Трудового Красного Знамени.   

Похоронена в Москве, на Ваганьковском кладбище  , участок 55, рядом с ней похоронена дочь  .

Семья 
Муж Владимир Векслер, физик-ядерщик, академик АН СССР (1958), лауреат Ленинской премии и Сталинской премии первой степени.

Дочь Екатерина Владимировна Сидорова (1932-2016), биолог, доктор биологических наук.

Во время жизни в Казани Нина Александровна подобрала и поселила у себя двух сирот, Артура и Розу. Девочку впоследствии забрали родственники, а Артур был усыновлен и воспитывался вместе с дочерью Катей.

Научная деятельность 
Основной сферой научных интересов Н. А. Сидоровой была история средневековой Франции. Вместе с тем её интересовали и другие периоды французской истории. Так, её ранние работы посвящены Парижской Коммуне, кандидатская — Франции накануне революции 1789 г. Большое значение в советской историографии имеют её труды по еретическим движениям средневековой Франции. В фундаментальной работе о ранней городской культуре Франции автор уделяет большое внимание проблеме противостояния реакционных и прогрессивных сил — католической церкви и Петра Абеляра.

Основные работы 
 Славный предвестник нового общества // Фронт науки и техники. 1935. № 3. С. 14-21.
 Массовое движение во французской провинции во время Парижской Коммуны // Борьба классов. 1936. № 3. С. 41-52.
 Зарождение городской культуры во Франции (конец XI — первая половина XII столетия) // Средние века. 1951. Вып. З. С. 143—160.
 Очерки по истории ранней городской культуры во Франции. К вопросу о реакционной роли католической церкви в развитии средневековой культуры. М., 1953. 502 с.
 Народные еретические движения во Франции в XI и XII вв. // Средние века. 1953. Вып. 4. С. 74-102.
 Петр Абеляр — представитель средневекового свободомыслия // Петр Абеляр. История моих бедствий. М., 1959. С. 181—223 (Литературные памятники).
 О некоторых проблемах исследования средневековой культуры Франции // Вестник истории мировой культуры. 1961. № 6. С. 73-90.
 Народные еретические движения во Франции в XII—XIII вв. // Французский ежегодник. 1961. М., 1962. С. 429—433.

Примечания

Литература 
 Н. А. Сидорова (некролог) // Средние века. Вып. 21. М., 1962;
 Люблинская А. Д., Гутнова Е. В., Левицкий Я. A. Научная, педагогическая и общественная деятельность Н. А. Сидоровой // Средние века. Вып. 25. М., 1964. С. 5-12.
 Труды доктора исторических наук проф. Н. А. Сидоровой / Сост. Е. А. Жаботинская // Средние века. Вып. 25. М., 1964. С. 13-16.
 Сидорова Нина Александровна // Советская историческая энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1969. Т. 12.
 Гутнова Е. В. Пережитое. М.: РОССПЭН, 2001. — 462 с. — ISBN 5-8243-0162-X
 Гуревич А. Я. История историка. — М.: РОССПЭН, 2004. — 288 с. — (Зерно вечности).

Ссылки 
 Статья на сайте «Летопись Московского университета»
 Фонд Н. А. Сидоровой 
 Некоторые публикации
 Публикации в сборнике "Средние века"

Выпускники МПГУ
Сотрудники Института истории АН СССР
Преподаватели исторического факультета МГУ
Сотрудники ИМЛ
Преподаватели МГПИ им. Потёмкина
Преподаватели МИФЛИ
Преподаватели Татарского гуманитарно-педагогического университета
Музейные работники СССР
Члены КПСС
Женщины-историки
Женщины-медиевисты
франковеды
Похороненные на Ваганьковском кладбище